El término CEFERESO puede referirse a:

 CEFERESO N°1, el Centro Federal de Re adaptación Social número 1 ubicado en el estado de México en México; conocido comúnmente como "El Altiplano" y anteriormente como "Almoloya de Juárez".
 CEFERESO N°12, el Centro Federal de Re adaptación Social número 12 ubicado en el estado de Guanajuato en México.